Виньо — многозначный термин:

 Виньо (Гуарда) (порт. Vinhó) — район (фрегезия) в Португалии, входит в округ Гуарда.
 Виньо () — коммуна во Франции, департамент Верхняя Гаронна.
 Виньо () — коммуна во Франции, департамент Мёз.

 Виньо, Ален (род. 1961) — главный тренер команды НХЛ «Нью-Йорк Рейнджерс», бывший канадский хоккеист, защитник, тренер.
 Виньо, Винсент дю (1901—1978) — американский биохимик.
 Виньо, Жиль (род. 1928) — квебекский франкоязычный поэт, книгоиздатель и шансонье.
 Виньо, Николя де — путешественник-первопроходец из Новой Франции.